Maringa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Maringá, ort och kommun, Paraná, 
 Maringa (flygplats), Paraná, Maringá,

Kongo-Kinshasa 

 Maringa (vattendrag), Tshuapa och Équateur,

Nigeria 

 Miringa (ort), Borno, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar